Oksaal, een onderdeel van een kerk
Oxaalzuur, een organisch zuur
Oxalaat, het zuurrest-ion hiervan